An der EHF Champions League 2004/05 nahmen 37 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 45. Austragung der EHF Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Titelverteidiger war der slowenische Verein RK Celje. Die Pokalspiele begannen am 11. September 2004, das zweite Finalspiel fand am 7. Mai 2005 statt. Im Finale konnte sich FC Barcelona gegen BM Ciudad Real durchsetzen.

Modus 
Eine Qualifikationsrunde wurde im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel von den niedriger gerankten Vereine gespielt. Die Sieger zogen in die Gruppenphase ein und die Verlierer in die zweite Runde des EHF-Pokals 2004/05. In der Gruppenphase mit acht Gruppen mit je vier Mannschaften, spielte in der Gruppe jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel. Die jeweils zwei Gruppenbesten erreichten das Achtelfinale und die Gruppendritten spielten im Achtelfinale des Europapokals der Pokalsieger 2004/05. Ab dem Achtelfinale wurde im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner des Finales war EHF Champions-League-Sieger der Saison 2004/05.

Qualifikation 
Die Hinspiele fanden am 10./11. September 2004 statt. Die Rückspiele fanden am 12./18./19. September 2004 statt.

|}

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde zwischen dem 9. Oktober 2002 und dem 14. November 2002 ausgespielt.

Gruppen

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Achtelfinals 
Die Hinspiele fanden am 4./5. Dezember 2004 statt und die Rückspiele am 11./12. Dezember 2004.

|}

Viertelfinals 
Die Hinspiele fanden am 5./6. März 2005 statt und die Rückspiele am 12./13. März 2005.

|}

Halbfinals 
Die Hinspiele fanden am 2./3. April 2005 statt und die Rückspiele am 9./10. April 2005.

|}

Finale 
Das Hinspiel in Ciudad Real fand am 30. April 2005 statt und das Rückspiel in Barcelona am 7. Mai 2005. Mit diesem Finalsieg konnte FC Barcelona bei sieben Finalteilnahmen über einen Zeitraum von zehn Jahren sechs Titel gewinnen.

|}

Statistiken

Torschützenliste 

Die Torschützenliste zeigt die zehn besten Torschützen in der EHF Champions League 2004/05.
Zu sehen sind die Nation des Spielers, der Name, die Position, der Verein, die gespielten Spiele, die Tore und der Tordurchschnitt pro Spiel. Der Erstplatzierte ist Torschützenkönig der EHF Champions League 2004/05.

Siehe auch 
 EHF-Pokal 2004/05
 EHF-Europapokal der Pokalsieger 2004/05

Weblinks 
 Website der EHF zur CL (englisch)

Einzelnachweise 

EHF Champions League
Handballsaison 2004/05